Il World Group II 1996 è il secondo livello di competizione della Fed Cup 1996, impropriamente detto serie B. I vincitori dei 4 confronti avanzano ai World Group Play-offs, mentre i perdenti si giocano la permanenza nel World Group II nei World Group II Play-offs.

Bulgaria vs. Slovacchia

Paesi Bassi vs. Australia

Canada vs. Repubblica Ceca

Indonesia vs. Belgio

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 1996